;
 Johann Truchet (né en 1983), footballeur français ;
 Sébastien Truchet (1657-1729), inventeur français.